La palabra estibina puede referirse a:

 Un mineral, la principal fuente de antimonio.
 Un compuesto binario, el trihidruro de antimonio (SbH3).